

Patronyme 

 Bassey Akpan (né en 1984), footballeur nigérian ;
 Hope Akpan (né en 1991), footballeur britannique ;
 Sunday Jack Akpan (né en 1940), sculpteur nigérian.

Autre 
Akpan peut aussi désigner :
 Akpan, dessert de la cuisine togolaise et consommé aussi au Bénin.